Il singolare del torneo di tennis Magdeburg Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sébastien Lareau che ha battuto in finale Vladimir Volčkov 7-61, 6-3.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (primo turno)
 Assente
 Lorenzo Manta (secondo turno)
 Alexander Popp (secondo turno)

 Sébastien Lareau (Campione)
 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 Michael Kohlmann (secondo turno)
 Stefano Pescosolido (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Magdeburg Challenger 2000